Puede referirse a:
 el nombre común de la planta Helianthemum syriacum
 el nombre común de la planta Mentha aquatica